Скелетоны:
 Скелетоны — наручные часы с корпусом «открытого» типа.
 «Скелетоны» — торговая марка йогурта компании Danone.

См. также 
 Скелетон — зимний вид спорта.